Haselstein heißen folgende geographische Objekte:

 Haselstein (Nüsttal), Ortsteil der Gemeinde Nüsttal, Landkreis Fulda, Hessen, Deutschland

Baulichkeiten:
 Burg Haselstein, Burg oberhalb von Reischen, Kanton Graubünden, Schweiz
 Burgstall Haselstein, Burgstall bei Floß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern, Deutschland
 Burgruine Haselstein, Burgruine bei Haselstein (Nüsttal), Landkreis Fulda, Hessen, Deutschland

Berge und Felsen (sortiert nach Höhe):
 Haselstein (Gutensteiner Alpen), 1092 m, Berg zwischen St. Aegyd am Neuwalde und Schwarzau im Gebirge, Bezirke Lilienfeld und Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich
 Jeřabina, 788 m, Felsklippe nahe Litvínov, im Erzgebirge, Bezirk Most, Böhmen, Tschechien
 Haselstein (Berglen), 447,5 m, Berg bei Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Haselstein (Wasgau) (ca. 390 m), Berg und Felsen bei Schwanheim (Pfalz), im Wasgau, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland

Schutzgebiet:
 Haselstein mit Steppenheide und Steppenheidegebüsch, Naturdenkmal beim Haselstein (Berglen) bei Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland

Haselstein ist der Familienname folgender Personen:
 Ulla Haselstein (* 1958), deutsche Literaturwissenschaftlerin